Jack Epps Jr.
Jack Epps – giocatore di football americano nato il 20 marzo 1963